Paolo Costa peut faire référence à:
 Paolo Costa (1771-1836), philosophe et poète italien.
 Paolo Costa (1943-), homme politique, économiste et universitaire italien.
 Paolo Costa (1964-), bassiste italien.